Bags oder The Bags steht für:
 The Bags, US-amerikanische Punkband aus Kalifornien
 The Bags (Massachusetts), US-amerikanische Punkband aus Massachusetts
 The Bags, LP/CD (1990/2008) von The Bags (Massachusetts)
 Bags, Song (2019) auf Immunity von Clairo
 US-amerikanischer Alternativname zu Cornhole, Freizeitspiel mit Bean Bags

Bags ist der Spitzname folgender Personen:
 Jeff Bagwell (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Milt Jackson (1923–1999), US-amerikanischer Jazz-Vibraphonist

BAGS steht für:
 Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten

Siehe auch:
 Bags’ Groove
 Bags’ Groove (Album)
 Bag

Abkürzung